Эльште́йн (, , ) — еврейская фамилия. Известные носители:
 Эльштейн, Натан Владимирович (1929—2005) — эстонский врач, профессор.
 Эльштейн-Горчаков, Генрих Натанович (1919—2016) — русский писатель, литературовед.

См. также 
 Эльман
 Енштейн